Camiña steht für:
 Camiña (Chile), eine Stadt in Chile

Camiña ist der Familienname von:
 Generoso Camiña (1931–2007), philippinischer Ordensgeistlicher, Bischof von Digos